Lisa Kelly puede referirse a las siguientes personas:
Lisa Robin Kelly (1970), actriz estadounidense;
Lisa Ann Kelly (1977), cantante irlandesa integrante de la banda Celtic Woman;
Lisa Kelly (1980), camionera participante en el programa de televisión Ice Road Truckers.